Сокращение HHK (латиницей) может означать:
 Республиканская партия Армении (; латиницей: Hayastani Hanrapetakan Kusaktsutyun) — политическая партия в Армении.
 Хо-Хо-Кус () — боро в округе Берген штата Нью-Джерси, США.

См. также 
 ННК (кириллицей)
 NNK